El Distrito judicial de Moquegua es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Moquegua y su competencia se extiende a las provincias de Mariscal Nieto, Ilo y Omate que conforman la Región Moquegua. 

Fue creada por Ley N.º 15805 y se instaló el 15 de abril del 2004 bajo la presidencia de Alejandro Toledo Manrique.

Órganos Jurisdiccionales 
Consta de 17 Órganos Jurisdiccionales, siendo estos los siguientes:

Juzgados de Mariscal Nieto
Existen 1 Sala Mixta, 1 Juzgado Especializado en lo Penal, 1 Juzgado Especializado en Familia, 2 Juzgados Mixtos y 2 Juzgados de Paz Letrado

Juzgados de General Sánchez Cerro
En la actualidad existe 1 Juzgado Mixto de Omate y 1 Juzgado de Paz Letrado de Ichuña

Véase también 
 Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú